Нилова — фамилия, имеет мужскую форму . Известные носительницы:

 Нилова, Аграфена Васильевна (1913—1958) — новатор совхозного производства, доярка, дважды Герой Социалистического Труда.
 
 Нилова, Людмила Петровна (род. 1945) — петербургский диктор, актриса и поп-рок-певица.